Manassas peut désigner :

Géographie 
 Manassas, ville de Virginie aux États-Unis ;
 Manassas, ville de Géorgie aux États-Unis ;

Histoire 
 Deux batailles de la Guerre de Sécession, la Première bataille de Bull Run et la Seconde bataille de Bull Run, aussi appelées Première et Seconde batailles de Manassas ;

Musique 
 Manassas ou Stephen Stills & Manassas, un groupe de musique américain ;
 Manassas, le premier album de ce même groupe.

Littérature 
 Manassas, un roman d'Upton Sinclair (1905)

Voir aussi 
 Manassa
 

Homonymie de localités aux États-Unis